— японский геймдизайнер и продюсер. Получил известность ещё во время учёбы в старшей школе, приняв участие в конкурсе программирования компании Enix и победив там со своей игрой Door Door. В 1984 году основал собственную студию по разработке компьютерных игр под названием Chunsoft, и в данный момент занимает пост её президента.

Биография

Ранняя деятельность 
Ещё в школе Накамура был членом математического кружка и буквально с детства стал увлекаться программированием, в частности, среди прочих своих проектов с помощью языка Бейсик портировал стрелялку для аркадных автоматов Galaxy Wars на домашний компьютер TRS-80. Скопив немного денег на доставке газет, в 1981 году он приобрёл компьютер NEC PC-8001 и начал создавать для него различные приложения, так, разработанный им инструмент для удобства введения машинного кода опубликовали в журнале I/O, и за эту работу юноша получил гонорар в 20 тысяч иен. Также для тренировки навыков в мае Накамура портировал аркаду Space Panic и при участии всё того же журнала выпустил её под названием ALIEN Part II. Аудиокассеты с записью игры продавались довольно хорошо и принесли издателю 200 тысяч иен дохода.

В январе 1982 года им был переработан горизонтальный скролл-шутер Scramble, позже из-за проблем с авторскими правами переименованный в Attacker, и этот проект собрал более миллиона иен. Затем последовал порт экшена River Patrol, переименованный в River Rescue, его выпустили в составе компиляции Maikon Game Book 4 журнала I/O. Всего за время сотрудничества с этим издательством Накамура заработал около двух миллионов иен и запомнился в компании как весьма талантливый молодой программист. Накопив достаточно денег, он приобрёл компьютер NEC PC-8801 и решил стать профессиональным разработчиком видеоигр. С этой целью он принял участие в первом ежегодном конкурсе любительского программирования, организованном компанией Enix, и, заняв со своей головоломкой Door Door второе место, получил денежное вознаграждение в 500 тысяч иен.

Сотрудничество с Enix 
Окончив школу, в 1983 году Коити Накамура переехал на постоянное место жительства в Токио, где поступил в Университет электроники и коммуникаций. В это время он активно занимался портированием своего главного хита Door Door на различные домашние компьютеры, и за счёт этой деятельности получал доход около 10 млн иен в год. Вскоре создал свою вторую игру, получившую название Newtron, а 9 апреля 1984 года, объединившись с четырьмя другими разработчиками, основал собственную студию Chunsoft, при этом находясь ещё только на втором курсе университета. Для работы они сняли комнату в жилом комплексе недалеко от столицы в городке Тёфу и там приступили к созданию новых игр.

Первый релиз образовавшейся компании состоялся в 1985 году, и это была портированная версия Door Door для персонального компьютера NEC PC-6001. Вскоре их основной издатель Enix начал осваивать рынок консолей, и разработчики принялись готовить игры для быстро набиравшей популярность приставки Famicom. Эта деятельность сразу же принесла дивиденды, например, если ПК-версии Door Door разошлись тиражом лишь в 80 тысяч копий, то картриджей консольной версии было продано более 200 тысяч штук. Другой перспективный геймдизайнер Enix Юдзи Хории, тоже победивший на конкурсе программирования, пригласил Накамуру принять участие в портировании своей детективной визуальной новеллы The Portopia Serial Murder Case. Оба автора были заядлыми поклонниками западных ролевых игр Wizardry и Ultima, поэтому вскоре решили сделать собственную РПГ для Famicom. Игра, получившая название Dragon Quest, вылилась впоследствии в масштабную серию, и Накамура оставался постоянным её программистом вплоть до пятой части, вышедшей в сентябре 1992 года, после чего прекратил отношения с Enix.

Поздние проекты 
Первой независимой работой Chunsoft стала визуальная новелла Otogirisō, впервые компания занималась не только разработкой игры, но ещё и изданием. В середине девяностых годов они выпустили для платформы Super Famicom несколько довольно успешных игр, наиболее известны из них Torneko no Daibōken: Fushigi no Dungeon, Kamaitachi no Yoru и Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer, благодаря им компания сделала себе неплохую репутацию в индустрии. Со временем Накамура отошёл от программирования, занимаясь в основном продюсированием новых проектов и управлением студией. Поздние продукты Chunsoft ориентированы скорее на узкую аудиторию потребителей и уже не обладают такой большой популярностью, большинство из них выпущены в сотрудничестве с Sega, а один из последних успешных проектов, в реализации которого Накамура принял непосредственное участие, — визуальная новелла 428: Fūsa Sareta Shibuya de.

Созданные игры 
 Door Door
 Door Door mkII
 Newtron
 Portopia Renzoku Satsujin Jiken
 Dragon Quest (режиссёр, программист)
 Dragon Quest II (режиссёр, главный программист)
 Dragon Quest III (режиссёр)
 Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen (режиссёр)
 Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride (координатор)
 Famicom Jump II: Saikyō no Shichinin (режиссёр)
 Otogirisō (режиссёр, продюсер)
 Torneko no Daibōken: Fushigi no Dungeon (продюсер)
 Torneko: The Last Hope (исполнительный продюсер)
 Dragon Quest Characters: Torneko no Daibōken 3 (исполнительный продюсер)
 Kamaitachi no Yoru (продюсер)
 Kamaitachi no Yoru 2: Kangoku-jima no Warabe Uta (исполнительный продюсер)
 Kamaitachi no Yoru x 3: Mikatzuki-jima Jiken no Shinsō (продюсер)
 Shiren the Wanderer (продюсер)
 Shiren the Wanderer GB (продюсер)
 Fushigi no Dungeon: Fūrai no Shiren 2: Oni Shūrai! Siren-jō! (исполнительный продюсер)
 Shiren the Wanderer GB 2 (исполнительный продюсер)
 Shiren the Wanderer Gaiden (координирующий режиссёр)
 Shiren Monsters Netsal (продюсер)
 Chocobo's Dungeon (координирующий режиссёр)
 Chocobo's Dungeon 2 (координирующий режиссёр)
 Machi (продюсер)
 3-Nen B-Gumi Kinpachi Sensei: Densetsu no Kyoudan ni Tate! (продюсер)
 Homeland (продюсер)
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time и Explorers of Darkness (продюсер)
 Imabikisō (исполнительный продюсер)
 428: Fūsa Sareta Shibuya de (продюсер)
 Trick × Logic (исполнительный продюсер)

Примечания

Ссылки 
Коити Накамура  — профиль на сайте MobyGames

Разработчики компьютерных игр
Программисты Японии